Игоревка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Игоревка — название села Сулусары в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области до 1992 года.

Россия 
 Игоревка — деревня в Муромцевском районе Омской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Игоревка — село в Сакском районе.

Украина 
 Игоревка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Игоревка — село в Бурынском районе Сумской области.